Monléon peut désigner :

 Monléon-Magnoac, une commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées ;
 la famille de Monléon, une famille de la noblesse française d'origine italienne.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de nom de famille